Pietkin est un patronyme porté notamment par :

 Lambert Pietkin (1613-1696), compositeur et organiste de la période baroque dans la Principauté de Liège ;
 Nicolas Pietkin (1849-1921), prêtre et militant wallon.